В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Houston 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Трейсі Остін (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (переможниця)
 Венді Тернбулл (півфінал)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1980